Die 1. deild karla 2005 war die 51. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Sie begann am 16. Mai und endete am 16. September 2005. Neben Meister Breiðablik Kópavogur stieg auch der Zweitplatzierte Víkingur Reykjavík auf.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Landsbankadeild auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 2. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 2005 ksi.is
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 Iceland Second Level (1. deild) 2005 rsssf.com

Einzelnachweise 

2005
Fußballsaison 2005